Гроє́, Ґроє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 23 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 6980 осіб у працездатному віці (15-64 років) 4647 були активні, 2333 — неактивні (показник активності 66,6 %, у 1999 році було 64,6 %). З 4647 активних працювали 3873 особи (2141 чоловік та 1732 жінки), безробітних було 774 (333 чоловіки та 441 жінка). Серед 2333 неактивних 640 осіб було учнями чи студентами, 817 — пенсіонерами, 876 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 12488,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гроє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн